Kristian Brenden (ur. 12 czerwca 1976 w Tormod, Norwegia) – norweski skoczek narciarski

Przebieg kariery 
18 lutego 1996 zadebiutował na międzynarodowej arenie w zawodach Pucharu Świata w Iron Mountain i od razu zdobył pierwsze punkty za 24. miejsce. W sezonie 1995/1996 już więcej nie punktował i zakończył sezon na 84. miejscu.

W inauguracyjnych zawodach sezonu 1996/1997 na skoczni w Lillehammer był 2., a następnego dnia wygrał po raz pierwszy w karierze zawodyPucharu Świata. Zajął również 8. i 10. miejsce w konkursach w Ruce. W Harrachovie był 18. i 3. 29 grudnia 1996 zadebiutował w Turnieju Czterech Skoczni zajmując 2. miejsce. Ostatecznie zajął 11. miejsce w klasyfikacji końcowej Turnieju.

W sezonie 1997/1998 wygrał zawody Zakopanem i był 10. W Oberstdorfie podczas lotów narciarskich był 3., a dzień później podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich był 7. W ostatnich zawodach przed igrzyskami olimpijskimi w Nagano był 7. Sezon zakończył na 12. miejscu z wynikiem 549 punktów.

W sezonie 1998/1999 podczas Turnieju Czterech Skoczni zajął 9. miejsce w Garmisch-Partenkirchen, 6. w Innsbrucku i 8. w Bischofshofen. W turnieju ostatecznie zajął 19. miejsce. Zajął również 9. miejsce w Engelbergu. Podczas mistrzostw wiata w Ramsau był 17. na dużej i 14. na normalnej skoczni. Sezon zakończył w Planicy, gdzie był 9. i 4. Sezon zakończył na 22. miejscu z wynikiem 344 punktów. Od tej pory startował tylko na skoczniach mamucich nie odnosząc znaczących sukcesów. W sezonie 2001/2002 wystartował w czterech konkursach Pucharu Kontynentalnego – był m.in. 2. w Ruce.

20 marca 1999 na skoczni Velikanka w Planicy ustanowił swój rekord życiowy – 204,5 metra.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 8. miejsce (K-90), 13. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 5. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 17. miejsce (K-120), 14. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1999  Ramsau – 6. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1998  Oberstdorf – 7. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 84.
 sezon 1996/1997: 7.
 sezon 1997/1998: 12.
 sezon 1998/1999: 22.
 sezon 2000/2001: 61.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996/1997 – 11. 
 1997/1998 – 32. 
 1998/1999 – 19.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 2.
 1998 – 22.
 1999 – 48.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995 – 79.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Kristiana Brendena na oficjalnej stronie FIS-u

Norwescy olimpijczycy (Nagano 1998)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976